Bicton kan syfta på följande platser:

Australien 

 Bicton, Australien, förort till Perth, Western Australia,

Storbritannien 

 Bicton, Devon, civil parish, England, 
 Bicton, Shrewsbury, ort i Shropshire, England, 
 Bicton, Clun, ort i Clun, Shropshire, England, 
 Bicton, Herefordshire, ort i Herefordshire, England,